Шалигін — російське прізвище.

Відомі носії:
 Шалигін В'ячеслав Володимирович (*1968) — російський письменник-фантаст.
 Шалигін Сергій Михайлович — український військовий медик.
 Шалигіна Олена Євгенівна (*1986) — казахська борчиня вільного стилю.

Російські прізвища